Capula (kevergeslacht), een geslacht van kevers: bladhaantjes
Capula (Mexico), stad in de Mexicaanse staat Michoacan, gelegen in de gemeente Morelia